Театра́льная площадь — название площадей в ряде городов разных стран.
 Польша 
 Театральная площадь — во Вроцлаве.

 Россия 
 Театральная площадь — в Выборге.
 Театральная площадь — в Грозном.
 Театральная площадь — в Дзержинске.
 Театральная площадь — в Евпатории.
 Театральная площадь — в Кирове (Кировская область).
 Театральная площадь — в Краснодаре (бывшая площадь Октябрьской революции).
 Театральная площадь — в Красноярске.
 Театральная площадь — в Липецке.
 Театральная площадь — в Москве.
 Театральная площадь — в Нижнем Новгороде.
 Театральная площадь — в Норильске.
 Театральная площадь — в Омске.
 Театральная площадь — в Ростове-на-Дону.
 Театральная площадь — в Рязани.
 в Санкт-Петербурге:
 Театральная площадь — в Адмиралтейском районе.
 Театральная площадь — прежнее (1836—1918) название Площади Жертв Революции в Петергофе.
 Театральная площадь — в Саратове.
 Театральная площадь — в Сочи.
 Театральная площадь им. Лхасарана Линховоина — в Улан-Удэ.
 Театральная площадь — в Челябинске.
 Театральная площадь — старое название площади Волкова в Ярославле.

 Украина 
 Театральная площадь — в Донецке.
 Театральная площадь — в Киеве.
 Театральная площадь — в Кропивницком
 Театральная площадь — в Мариуполе.
 Театральная площадь — в Одессе.
 Театральная площадь — в Полтаве.
 Театральная площадь — в Сумах.
 Театральная площадь — в Ровно.
 Театральная площадь — в Тернополе.
 Театральная площадь — в Харькове.
 Театральная площадь — в Черновцах.

См. также 

 Театральная аллея
 Театральная улица
 Театральный переулок
 Театральный проезд
 Площадь Старого Театра